Алок Натх (, , род. 10 июля 1956 года в Бомбее) — актёр индийского кино и телевидения.

Биография 
В 1982 году Алок Натх сыграл эпизодическую роль в фильме «Ганди». Однако как актёр он стал известен благодаря роли в индийском телесериале «Buniyaad» (1986). Вскоре последовал и его первый актёрский дебют в кино — в фильме «Kamagni» (1987) он сыграл главного героя в первый и последний раз.

В дальнейшем он сыграл множество ролей в фильмах и телесериалах в амплуа доброго и любящего отца или дяди (фильмы «Я полюбил» (1989), «Кто я для тебя?» (1994), «Нас не разлучить» (1999), «Помолвка» (2006) и другие; телесериалы «Woh Rehne Waali Mehlon Ki» (2005), «Sapna Babul Ka…Bidaai» (2007), «Я выросла здесь» (2009), «Kuch Toh Log Kahenge» (2011) и другие).

Из нетипичных для Алока Натха ролей можно отметить роль городского парня в «Tara» (1993), первом индийском телесериале о современной городской женщине, а также сыгранных им отрицательных персонажей в фильмах «Shadyantra» (1990), «Пой, Радха, пой» (1992), «Без прикрытия» (1998).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Алок Натх в Indianetzone, the largest free encyclopedia on India with lakhs of articles.
 Alok Nath by Iustinus Tim Avery. Cel Publishing, 2011. P 108. ISBN 6137220028, ISBN 9786137220023.

Актёры озвучивания Индии